Максимишин — русская фамилия. Известные носители:
 Максимишин, Андрей Николаевич (род. 1984) — российский фигурист, выступавший в танцах на льду.
 Максимишин, Сергей Яковлевич (род. 1964) — российский фотожурналист.